Vladimir Kosior (1891-1938) foi um político soviético.
  

Kosior tornou-se um dos dirigentes do grupo de oposição "Centralismo democrático", sendo expulso do Partido Comunista da União Soviética, junto com outros oposicionistas, em 1927.
 
Foi fuzilado no campo de concentração de Vorkuta.

Ligações externas
 C. E. I. P.

Políticos da União Soviética